Peleg – personaggio biblico
 Barak Peleg – ex cestista e allenatore di pallacanestro israeliano
 Matan Peleg – calciatore guatemalteco